Seznam dílů seriálu Zlá krev může být:
 Seznam dílů amerického seriálu Zlá krev
 Seznam dílů československého seriálu Zlá krev